Niphates är ett släkte av svampdjur. Niphates ingår i familjen Niphatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Niphates